Вірґіліо Барко — 27-й президент Колумбії
 Есек'єль Барко — аргентинський футболіст
 Оліас Барко — французький кінорежисер